Сениха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 4,80 км². Население — 661 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Senija
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Guía Turística Valenciana — Senija
 Senija en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте